Regel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduard August von Regel
 Eduard von Regel